Igor Sergueïevitch Bobkov - en russe :  - (né le  à Sourgout en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il débute en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa Liga en 2009. Il est choisi au troisième tour, en soixante-seizième position par le Ducks d'Anaheim lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009. Il remporte la Coupe Kharlamov 2010 avec les Stalnye Lissy, équipe junior du Metallourg évoluant dans la MHL. Il est sélectionné au premier tour en cinquante-troisième position lors de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey par les Knights de London. Il part alors en Amérique du Nord et joue deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Knights puis les Frontenacs de Kingston. Le , il joue son premier match en professionnel avec le Crunch de Syracuse, club ferme des Ducks dans la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il participe aux championnats du monde moins de 18 ans 2009 où la Russie décroche la médaille de bronze. Il dispute le championnat du monde junior 2010 puis remporte le titre lors de l'édition de 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|- 
| 2008-2009 || Metallourg Magnitogorsk 2 || Russie 3 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,67 || - ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2009-2010 || Stalnye Lisy || MHL || 14 || 8 || 1 || 1 || 666 || 30 || 2,71 || 89,3 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3,05 || 89,3 || 0 || 0
|- 
| 2010-2011 || Knights de London || LHO || 21 || 4 || 10 || 0 ||  || 72 || 4,12 || 87,4 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 29 || 2 || 4,16 || 88,2 || 0 || 2
|- 
| 2010-2011 || Crunch de Syracuse || LAH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 7 || 3,51 || 91,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2011-2012 || Frontenacs de Kingston || LHO || 58 || 17 || 32 || 6 ||  || 200 || 3,64 || 90,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH || 4 || 2 || 1 || 1 || 247 || 11 || 2,68 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2012-2013 || Admirals de Norfolk || LAH || 28 || 11 || 17 || 0 ||  || 82 || 3,13 || 90,3 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 10 || 5 || 3 || 1 || 543 || 22 || 2,43 || 91,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 29 || 17 || 8 || 4 ||  || 60 || 2,04 || 92,1 || 2 || 2 || 2 || 0 || 2 || 130 || 7 || 3,23 || 88,1 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 7 || 2 || 4 || 0 || 380 || 27 || 4,27 || 85,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 34 || 19 || 12 || 2 ||  || 84 || 2,58 || 91,8 || 4 || 2 || 10 || 4 || 5 || 547 || 25 || 2,74 || 91,5 || 1 || 0
|- 
| 2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL || 28 || 7 || 11 || 6 ||  || 62 || 2,59 || 90,9 || 3 || 4 || 2 || 1 || 1 || 119 || 4 || 2,02 || 92,2 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Admiral Vladivostok || KHL || 38 || 17 || 15 || 4 ||  || 74 || 2,04 || 93,2 || 5 || 0 || 6 || 2 || 4 || 375 || 18 || 2,89 || 88,8 || 0 || 0
|- 
| 2017-2018 || Admiral Vladivostok || KHL || 33 || 9 || 17 || 3 ||  || 74 || 2,57 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 49 || 25 || 17 || 4 ||  || 89 || 1,99 || 91,4 || 8 || 8 || 19 || 12 || 7 ||  || 36 || 1,83 || 92,6 || 3 || 2
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 48 || 25 || 16 || 6 ||  || 81 || 1,73 || 93,2 || 5 || 4 || 6 || 2 || 4 || 325 || 20 || 3,7 || 88,2 || 0 || 0
|- 
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 30 || 18 || 7 || 2 ||  || 56 || 2,01 || 92,8 || 1 || 4 || 7 || 4 || 2 || 407 || 17 || 2,51 || 90,3 || 1 || 0

En équipe nationale 

|- 
| 2006-2007 || align="left"|  U16 || align="left"| Matchs internationaux || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,96 || - ||  ||  || align="left"| -
|- 
| 2009 || align="left"|  U18 || align="left"| Championnat du monde U18 || 6 || 4 || 2 || 0 || 360 || 20 || 3,33 || 92,7% || 1 ||  || align="left"| 
|- 
| 2010 || align="left"|  U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 3 || 3 || 0 || 344 || 14 || 2,45 || 93,0% || 1 ||  || align="left"| Sixième place
|- 
| 2011 || align="left"|  U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 2 || 1 || 1 || 0 || 94 || 6 || 3,85 || 90,3% || 0 ||  || align="left"|  
|- 
| 2016-2017 || align="left"|  || align="left"| Matchs internationaux || 0 || - || - || - || - ||  || - || - || - ||  || align="left"| -
|- 
| 2018-2019 || align="left"|  || align="left"| Matchs internationaux || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || align="left"| -
|- 
| 2018-2019 || align="left"|  2 || align="left"| Matchs internationaux || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,49 || 91,5% ||  ||  || align="left"| -
|- 
| 2019-2020 || align="left"|  || align="left"| Matchs internationaux || 2 || 1 || 1 ||  || 130 || 7 || 3,23 || 85,8% || 0 ||  || align="left"| -

Trophées et honneurs personnels 
 2008-2009 : 
 nommé meilleur gardien du championnat du monde moins de 18 ans
 médaille d'argent au championnat du monde moins de 18 ans
 2009-2010 :
 champion de la MHL
 meilleur pourcentage d'arrêts du championnat du monde moins de 18 ans 
 2010-2011 : médaille d'or au championnat du monde junior 
 2013-2014 : désigné gardien du mois de l'ECHL en février et mars
 2016-2017 : participe au match des Étoiles de la KHL
 2018-2019 : participe au match des Étoiles de la KHL
 2019-2020 : participe au match des Étoiles de la KHL
 2020-2021 : champion de la Coupe Gagarine de la KHL

Références

Naissance en janvier 1991
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Knights de London
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine